Юзеф Доминик Коссаковский (16 апреля 1771 — 2 ноября 1840) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, последний ловчий великий литовский (1794—1795), посол Четырёхлетнего сейма, член Тарговицкой конфедерации (1792), полковник польской армии.

Биография 
Представитель литовского шляхетского рода Коссаковских герба Слеповрон. Сын последнего воеводы витебского Михаила Коссаковского (1733—1798) и Барбары Зиберг (ум. 1811). Племянник великого гетмана литовского Шимона Мартина Коссаковского.

В 1789 году Юзеф Доминик Коссаковский получил должность писаря вилькомирского. 11 марта 1790 года получил чин ротмистра народовой кавалерии в гусарской бригаде. В том же 1790 году стал военно-гражданским комиссаром Вилькомирского повета и был избран послом от этого повета на Четырёхлетний сейм.

В 1792 году российский посол Яков Булгаков включил имя Юзефа Доминика Коссаковского в список польско-литовских послов и сенаторов, выступавших против новой конституции Речи Посполитой, принятой 3 мая 1791 года. В том же 1792 году присоединился к Тарговицкой конфедерации. В 1793 году получил от польского короля Станислава Августа Понятовского Орден Белого Орла.

21 мая 1793 года Юзеф Доминик Коссаковский стал шефом 2-го полка пехоты Великого княжества Литовского, а 13 января 1794 года получил должность ловчего великого литовского. О его участии в польском восстании под руководством Т. Костюшко нет сведений.

В 1812 году Юзеф Доминик Коссаковский принял участия в наполеоновских войнах, где сражался на стороне Франции. Командовал полком (получил назначение 13 января 1813 года), был ранен в битвах с русскими под Борисовом (21 ноября 1812) и Березиной (26-29 ноября 1812). За участие в обороне крепости Шпандау (январь-апрель 1813) был награждён Крестом Почётного Легиона (10 августа 1813). 4 июля 1813 года был назначен командиром батальона, а 24 ноября 1813 года был награждён Орденом Королевства Обеих Сицилий.

Был членом масонской ложи. Оставил рукопись с воспомининиями о военной кампании 1812—1815 годов, которой пользовался польский писатель Юзеф Игнаций Крашевский в изучении наполеоновских войн.

Во время Ноябрьского восстания в Польше Юзеф Доминик Коссаковский подписал 9 августа 1831 года акт о присоединении обывателей Виленского воеводства к восстанию.

Скончался в Варшаве и был похоронен в варшавском костеле капуцинов.

Семья и дети 
10 февраля 1793 года женился на Людвике Потоцкой (1779—1850), дочери крупного польского магната, графа Станислава Щенсного Потоцкого (1753—1805) от второго брака с Жозефиной Амалией Мнишек (1752—1798). Дети:

 Станислав Феликс (1795—1872)
 Жозефина (1796—1860), жена графа Леона Потоцкого (1799—1864)
 Пелагея (1798—1881), жена Александра Сент-Клера (1800—1880)
 София (умерла в младенчестве)
 Ванда (умерла в младенчестве)
 Адель (1801—1860), жена князя Евгения Понятовского.

Литература 
 Polski Słownik Biograficzny, tom XIV, 1968—1969, artykuł autorstwa Ireny Homoli

Юзеф Доминик
Ловчие великие литовские